Кра́сное — село в Сапожковском районе Рязанской области, Россия. Расположено у реки Пара в 13 км северо-восточнее районного центра — пос. Сапожок. Входит в состав Березниковского сельского поселения.

История 
В документах село упоминается с начала XVII века. В 1676 году в селе был 91 двор, имелась деревянная Никольская церковь. Изначально село являлось «дворцовым Великого Государя», с начала XVIII века им владел дворянский род Остерманов. При А. И. Остермане (1686—1747) в селе также находилось имение боярина Андрея Васильевича Волынского. В 1863 году фамилия, титул и владения графов Остерманов перешли князю М. А. Голицыну. К 1887 году в с. Красном вместе с деревней Кукуевкой проживало 1987 человек. В результате переселения части населения с. Красное князем Голицыным возникли село Никольское и деревня Фёдоровка.

Население

Русская православная церковь 
В селе расположена действующая Троицкая церковь, построенная в 1761 году стараниями графа Федора Андреевича Остермана. Церковь каменная, пятиглавая, с колокольней. В церкви расположена родовая усыпальница графов Остерманов, в которой находятся могилы Марфы Остерман, её сыновей Федора Остермана и Ивана Остермана, графа А. И. Остермана-Толстого и князя Мстислава Валериановича Голицына графа Остермана. В советское время церковь использовалась как зернохранилище, заново освящена в 1995 году.

Достопримечательности 
Вблизи церкви сохранились остатки усадьбы Остерманов — пруды, парк, каменный дом управляющего имением (использовавшийся в советское время в качестве здания психиатрической больницы, закрытой в 1990-е).

Примечания

Литература 
Кузнецов И. А. Сапожковский край: время, события, люди. Историко-краеведческие очерки. — Рязань, «Русское слово», 2003, 688 с. ISBN 5-89877-046-1

Населённые пункты Сапожковского района